Николаевский морской госпиталь — название морских госпиталей, существовавших в Российской империи.

 Николаевский морской госпиталь в Кронштадте
 Николаевский морской госпиталь в Николаеве.